Most Północny w Sztokholmie
 Most Północny w Warszawie